Tewa peut désigner :
 le tewa, une langue amérindienne parlée aux États-Unis ;
 le tewa, une langue papoue parlée en Indonésie.